Hyphostereum är ett släkte av svampar. Hyphostereum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyphostereum